Gmina Dobra může být:

 Gmina Dobra (Malopolské vojvodství) – vesnická gmina v Malopolském vojvodství
 Gmina Dobra (okres Łobez) – městsko-vesnická gmina v Západopomořanském vojvodství
 Gmina Dobra (okres Police) – vesnická gmina v Západopomořanském vojvodství
 Gmina Dobra (Velkopolské vojvodství) – městsko-vesnická gmina ve Velkopolském vojvodství